Anna Magnani (1908-1973), actrice italienne ;
 Aurelio Magnani (1856-1921), clarinettiste et compositeur italien ;
 Cesare Francesco Ricotti-Magnani (1822-1917), général et ministre italien ;
 Christiane Martel (1936-), née Christiane Magnani, actrice et mannequin franco-mexicaine ;
 Franco Magnani (1938-1963), cycliste italien ;
 Olivia Magnani (1975-), actrice italienne ;
 Paolo Magnani (1926-), évêque catholique italien ;

Voir aussi 
 Palais Magnani à Bologne ;
  ou Palazzo Del Pugliese à Florence.